Coppa di Francia 2010-2011 – edizione del torneo di calcio francese
 Coppa di Francia 2010-2011 – edizione del torneo di hockey su pista francese
 Coppa di Francia 2010-2011 – edizione del torneo di pallacanestro maschile francese